Herakleides ist der Name von
 Herakleides von Kos (um 440 v. Chr.), Vater des Hippokrates von Kos
 Herakleides Pontikos (der Ältere; * um 390 v. Chr.; † nach 322 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Herakleides von Syrakus (* um 395 v. Chr.; † 354 v. Chr.), griechischer radikaldemokratischer Politiker in Syrakus
 Herakleides von Kyme, im 4. Jahrhundert v. Chr. lebender Geschichtsschreiber
 Herakleides von Klazomenai, der in Athen nach dem Peloponnesischen Krieg wichtige Staatsämter bekleidete
 Herakleides Kritikos (3. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Perieget
 Herakleides Lembos (2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Schriftsteller
 Herakleides von Tarsus (um 150 v. Chr.), Schüler des Stoikers Antipater aus Tarsus und Mitschüler von Panaetius
 Herakleides von Tarent (um 75 v. Chr.), Arzt der Empiriker-Schule in Alexandria
 Herakleides Pontikos der Jüngere (1. Jahrhundert), Grammatiker, lehrte unter Nero und Claudius in Rom